Іріна Спирля була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Забіне Гак з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Каріна Габшудова (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (переможниця)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
  Забіне Гак (фінал)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Наталія Медведєва (півфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995